

Вевюрчин — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вевюрчин — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства